Klubi Futbollistik Trepça'89 (KF "Trepça '89"; KF Trepça'89 Mitrovicë; Trepça '89, Trepča '89) je nogometni klub iz Kosovske Mitrovice, Kosovskomitrovački okrug, Republika Kosovo.  
U sezoni 2020./21. "Trepça'89" se natječe u "Superligi Kosova".

O klubu 
Klub je osnovan pod nazivom "Minatori '89" (navedeno i kao "Minatori"), te je započeo s ligaškim natjecanjima u sezoni u "Kosovskoj ligi" (skupina "Mitrovica"), koju je organizirao samostalni kosovski nogometni savez, neovisno o nogometnom savezu tadašnje SRJ. 2000. godine dolazi do promjene imena u "Trepça'89" ("Trepča '89"), te je klub najčešće kosovski prvoligaš. 
Osvajanjem lige u sezoni 2016./17., "Trepça'89" postaje prvi kosovski klub koji je nastupio u kvalifikacijama za "Ligu prvaka".  
Glavni rival "Trepçe'89"  je gradski suparnik "Trepça" ("Trepča"). "Trepça'89" se smatra sljednikom dotadašnjeg kluba "Rudar" iz naselja Stari Trg.

Stadion

Uspjesi

nakon 2008. 
 Superliga Kosova 
 prvak: 2016./17. 
 doprvak: 2011./12., 2012./13.  
 trećeplasirani: 2013./14., 2015./16.  

 Prva liga Kosova (Liga e Parë) 
 prvak: 2009./10. 

 Kup Kosova 
 pobjednik: 2011./12. 
 finalist: 2015., 2019. 

 Superkup Kosova 
 pobjednik: 2012., 2017.

od 2000. do 2008. 
 Superliga Kosova 
 doprvak: 2001./02., 2004./05.  
 trećeplasirani: 2006./07. 

 Kup Kosova 
 finalist: 2008.

do 1998. 
 Kosovska liga - skupina Mitrovicë 
 prvak: 1994./95. 
 doprvak: 1995./96.

Pregled plasmana

U međunarodnim natjecanjima

Liga prvaka

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutrašnje poveznice  
 Kosovska Mitrovica

Vanjske poveznice 
 KF Trepça '89 FC, facebook sztanica 
  usefa.com, KF Trepça’89 
  int.soccerway.com, KF Trepça'89 Mitrovicë 
  worldfootball.net, KF Trepça'89

Izvori 
 
  globalsportsarchive.com, KF Trepça '89 Mitrovicë , pristupljeno 15. rujna 2020. 
  foot.dk, KF Trepça'89 , pristupljeno 15. rujna 2020.  
  futbolas.lietuvai.lt, KF Trepça ʹ89, pristupljeno 15. rujna 2020.  
  futbolas.lietuvai.lt, KF Trepça ʹ89, wayback arhiva
  claudionicoletti.eu, KOSOVO – LEAGUE FINAL TABLES / KOS 1991-00,, pristupljeno 15. rujna 2020.  
  

 
Trepča